

Sistemi d'arma 
 R-360 Neptun - Missile antinave ucraino

Piattaforme 
 Neptune – piattaforma petrolifera galleggiante di tipo spar, situata nel golfo del Messico
 Neptune – piattaforma petrolifera galleggiante di tipo Tension-leg platform, situata nel golfo del Messico

Musica 
 Neptune – gruppo musicale statunitense
 Neptune – singolo degli InMe del 2003
 Neptune – album dei The Duke Spirit del 2008

Altro 

 Neptune – vascello ricostruito da Roman Polański per il film Pirati del 1986
 Neptune – township della Contea di Monmouth, New Jersey (Stati Uniti d'America)
 Neptune – città immaginaria in cui è ambientata la serie televisiva Veronica Mars
 Neptune – creatura di Resident Evil
Windows Neptune – sistema operativo mai rilasciato prodotto da Microsoft

Pagine correlate 
 Nettuno

Altri progetti